Роджер Федерер — победитель соревнований.

Прошлогодний чемпион — Энди Роддик — защищал свой титул, но не смог доиграть матч второго раунда из-за травмы.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Роджер Федерер (Титул)
  Энди Роддик (Второй раунд, отказ)
  Марат Сафин (Третий раунд)
  Гильермо Кориа (Третий раунд)
  Карлос Мойя (Третий раунд)
  Тим Хенмен (Четвертьфинал)
  Гастон Гаудио (Четвёртый раунд)
  Давид Налбандян (Третий раунд)
  Андре Агасси (Полуфинал)
  Йоахим Юханссон (Второй раунд)
  Гильермо Каньяс (Второй раунд)
  Томми Робредо (Третий раунд, отказ)
  Иван Любичич (Четвёртый раунд)
  Николай Давыденко (Второй раунд)
  Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
  Томми Хаас (Третий раунд)

<li>  Михаил Южный (Второй раунд)
<li>  Марио Анчич (Четвёртый раунд)
<li>  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
<li>  Андрей Павел (Второй раунд)
<li>  Винсент Спейди (Третий раунд)
<li>  Николас Кифер (Второй раунд)
<li>  Радек Штепанек (Четвёртый раунд)
<li>  Иржи Новак (Четвёртый раунд)
<li>  Томас Юханссон (Четвертьфинал)
<li>  Доминик Хрбаты (Четвертьфинал)
<li>  Себастьян Грожан (Третий раунд)
<li>  Хуан Игнасио Чела (Третий раунд)
<li>  Рафаэль Надаль (Финал)
<li>  Парадорн Шричапан (Второй раунд)
<li>  Тейлор Дент (Четвертьфинал)
<li>  Ксавье Малисс (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

NASDAQ-100 Open 2005